Изоцианат сульфонилхлорида — неорганическое соединение,
изоциано-хлороангидрид серной кислоты
с формулой ClSONCO,
бесцветная жидкость.

Получение 
 Реакция триоксида серы и хлорциана:

Физические свойства 
Изоцианат сульфонилхлорида образует бесцветную легколетучую жидкость с удушливым запахом.

С водой реагирует со взрывом.

Растворяется в тетрахлорметане, бензоле, циклогексане, диэтиловом эфире.

Химические свойства

Применение 
Реакцией  изоцианата сульфонилхлорида и хлорсульфоновой кислоты получают дихлороангидрид имидобиссерной кислоты.

Литература 
 

серы
серы
Соединения серы
Сульфурилы
Сульфурилгалогениды